Polskie Towarzystwo Agrofizyczne
 Polskie Towarzystwo Agronomiczne
 Polskie Towarzystwo Akarologiczne
 Polskie Towarzystwo Akustyczne
 Polskie Towarzystwo Alergologiczne
 Polskie Towarzystwo Anatomiczne
 Polskie Towarzystwo Antropologiczne
 Polskie Towarzystwo Astronautyczne
 Polskie Towarzystwo Astronomiczne
 pośredni test antyglobulinowy
 Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli (ang. Parent-Teacher Association)
 przeskórna wewnątrznaczyniowa plastyka naczyń (ang. Percutaneous Transluminal Angioplasty)
 kwas tereftalowy (ang. Purified Terephthalic Acid)
 audiometria tonalna